«Forever» — песня американского R&B-исполнителя Криса Брауна, ставшая пятым синглом с его второго студийного альбома Exclusive; в записи принимала участие вокалистка Кери Хилсон. 25 ноября 2008 года вышел официальный ремикс с участием Lil Wayne и Lupe Fiasco .

Список композиций

US Promo CD 
 «Forever» (Main) — 4:38
 «Forever» (Instrumental) — 4:40

UK & Ireland CD single 
 «Forever» (Main)
 «Forever» (23 Deluxe Remix)</small>

Australian CD single 
 «Forever» (Main)
 «Forever» (23 Deluxe Remix)
 «Forever» (Cahill Club Mix)
 «Forever» (Bobby Bass & J Remy Club Mix)
 «Forever» (video)

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Сертификации

Годовые чарты

Чарты десятилетия

Примечания 

Песни Криса Брауна
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Композиции в стиле евродэнс